Elledge ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Elledge (1943–2012), US-amerikanischer Country-Musiker
 Stephen J. Elledge (* 1956), US-amerikanischer Genetiker, Krebsforscher und Hochschullehrer